Boriwske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Sjewjerodonezk, siehe Boriwske

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kotelwa, siehe Boriwske (Kotelwa)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Scharhorod, siehe Boriwske (Scharhorod)

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Boriwske (Kupjansk)